

Persone 
 Sergej Pavlovič Korolëv – ingegnere e progettista sovietico, capo del programma spaziale sovietico all'epoca della corsa allo spazio
 Evgenij Korolëv – tennista kazako

Altro 
 Korolëv – città della Russia nell'oblast' di Mosca 
 Akademik Sergej Korolëv – nave ricerca sovietica

 Classe Korolev – immaginaria classe di navi stellari in servizio nel XXIV secolo in Star Trek
 Korolev – romanzo di fantascienza di Paolo Aresi del 2011
 1855 Korolev – asteroide della fascia principale